Il singolare del torneo di tennis Carolinas International Tennis 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Cliff Richey 2-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (primo turno)
 Ken Rosewall (campione)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Cliff Drysdale (semifinali)
 Arthur Ashe (primo turno)
 Bob Lutz (secondo turno)

 Marty Riessen (quarti di finale)
 Charlie Pasarell (secondo turno)
 John Newcombe (secondo turno)
 Roy Emerson (secondo turno)
 Roger Taylor (secondo turno)
 John Alexander (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Carolinas International Tennis 1972